Een aantal plaatsen in de Verenigde Staten:
New Hope (Alabama)
New Hope (Georgia)
New Hope (Minnesota)
New Hope (Mississippi)
New Hope (Pennsylvania)
New Hope (Tennessee)
New Hope (Texas)

Een film uit de Star Wars serie:
Star Wars: Episode IV: A New Hope